Гронский — фамилия:

 Гронский, Александр (род. 1980) — российский фотограф.
 
 Гронский, Иван Михайлович (1894—1985) — советский общественный деятель, журналист, литературовед.
 Гронский, Николай Павлович (1909—1934) — русский поэт «первой волны» эмиграции; сын П. П. Гронского.
 Гронский, Павел Павлович (1883—1937) — русский юрист, общественный и политический деятель; отец Н. П. Гронского.
 Гронский, Сергей Владимирович (1955—2021) — российский театральный актёр и поэт, артист Мурманского областного драматического театра, заслуженный артист Российской Федерации (2010).